Dobrești est de le nom de plusieurs communes et villages de .

Communes

 Dobrești dans le județ d'Argeș
 Dobrești dans le județ de Bihor 
 Dobrești dans le județ de Dolj

Villages

 Dobrești dans la commune de Gârda de Sus, județ d'Alba
 Dobrești dans la commune de Moroeni, județ de Dâmbovița
 Dobrești dans la commune de Bara, județ de Timiș
 Dobrești dans la commune de Dănicei, județ de Vâlcea